Miejscowości w USA:
 Ruskin – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Hillsborough
 Ruskin – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
 John Ruskin – krytyk angielski